5 stelle (Fünf Sterne) – serie televisiva tedesca
 5 Stelle Sardegna – emittente televisiva regionale
 Cinquestelle –  syndication italiana
 Movimento 5 Stelle – partito politico italiano